Froot puede referirse a:

 Froot (2015), álbum de Marina and the Diamonds.
 «Froot», primer sencillo del álbum.
 Dan Froot, saxofonista estadounidense.
 Froot Loops, marca de cereal.
 fRoots, revista británica de música.
 F-root, servidor raíz